TBE steht für:

 Frühsommer-Meningoenzephalitis, engl. tick-borne encephalitis
 TBE-Puffer, ein Puffergemisch das bei der Agarose-Gelelektrophorese eingesetzt wird
 Timbunke, IATA-Code des Flughafens in Papua-Neuguinea
 Totale Brutentnahme, ein Konzept zur Sommerbehandlung von Bienenvölkern gegen die Varroamilbe
 Tunnelbohrerweiterungsmaschine
 1,1,2,2-Tetrabromethan, ein bromierter Kohlenwasserstoff
 Tribromoethanol (Avertin)
 Bahnhof Besigheim nach DS 100
Time-bin encoding, deutsch Time-Bin-Kodierung
Tarifbeschäftigte im Erziehungsdienst oder Tarifbeschäftigter im Erziehungsdienst (auch TbiEd oder TiE abgekürzt), siehe Sozial- und Erziehungsdienst

TBE